Ку́бок конфедера́ций () — упразднённое соревнование по футболу среди национальных сборных, проводившееся под эгидой ФИФА с 1997 по 2017 год. Начиная с 2001 года (за исключением турнира 2003 года) проводился раз в четыре года в стране — хозяйке чемпионата мира за год до него. В 2019 году ФИФА объявила об отмене Кубка конфедераций.

В кубке принимали участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), проводимых соответствующими конфедерациями (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводилось соревнование. Когда чемпион мира являлся также победителем континентального чемпионата, для участия в турнире приглашался финалист континентального чемпионата. Таким образом, в кубке принимали участие восемь команд.

История 
Кубок конфедераций появился из соревнования Кубок короля Фахда, который проходил по похожей схеме в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. В 1997 ФИФА организовала первый официальный Кубок и утвердила его проведение каждые два года. В 2003 году на Кубке произошла трагедия. Во время полуфинального матча против Колумбии скончался от сердечного приступа камерунский игрок Марк-Вивьен Фоэ.

После 2005 года соревнование проводилось каждые четыре года, в год перед каждым чемпионатом мира в стране, принимающей предстоящий мундиаль (чемпионат мира 2002 года проводился в Южной Корее и Японии, прежде чем была установлена ​​четырехлетняя схема). Кубок Конфедераций считался генеральной репетицией к предшествующему чемпионату мира, турнир использовал около половины стадионов, предназначенных для использования на чемпионате мира, и давал стране-организатору, которая автоматически проходила квалификацию на этот турнир, опыт участия в соревнованиях высокого уровня. В то же время участие чемпионов Южной Америки и Европы стало необязательным.

В 2016 году Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) начала вести переговоры с ФИФА об изменении формата клубного чемпионата мира с целью увеличения количества участников турнира с 8 до 16 или 24 команд и изменении времени его проведения на лето каждого второго года. Если данные переговоры увенчаются успехом, то Кубок конфедераций будет упразднен, а его место займет реформированный Клубный чемпионат мира. Кроме того, высказывались предложения заменить Кубок конфедераций «лигой наций» аналогично Лиге наций УЕФА и Лиге наций КОНКАКАФ. В результате переговоры завершились успехом и с 2021 года вместо Кубка конфедераций будут проводить расширенный клубный чемпионат мира по футболу. Таким образом, Кубок конфедераций 2017 был последним соревнованием в истории этого турнира.

За всю историю турнира Кубка конфедераций его победителями становились шесть сборных: Аргентина, Дания (ещё как Кубок короля Фахда), Бразилия (четырежды), Мексика, Франция (дважды) и Германия. Действующим (и последним) победителем этого турнира является национальная сборная Германии, завоевавшая титул на Кубке конфедераций в России в 2017 году.

Прошедшие соревнования

Кубок короля Фахда

Кубок конфедераций

Команды «топ-четверки» 
Из 33 национальных сборных, принимавших участие в турнире, медали завоевывали только 17, из которых золотые лишь 6 (данные на 2017 г.)

 *: сборные — домашние страны

Участие команд и результаты 
Всего в турнире участвовали 33 национальных сборных.

Примечания:
 В — победитель турнира
 Гр — сборная выбыла из турнира на групповом этапе
 * Участник от КОНКАКАФ должен был определится в стыковом матче между обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 (США) и 2019 (Мексика) годов.

Рекордсмены турнира

Наибольшее количество матчей

Лучшие бомбардиры

Хет-трики 

Одиннадцати игрокам в истории Кубка конфедераций удавалось сделать хет-трик. Фернандо Торрес стал первым игроком в истории Кубка конфедераций, который сумел сделать два хет-трика на турнире (2009 и 2013). Также Торрес и Абель Эрнандес являются единственными игроками, которые смогли сделать покер (забить четыре гола) на турнире (2013).

Награды турнира

Золотой мяч 
Золотой мяч Кубка конфедераций вручается лучшему игроку турнира.

Золотая бутса 
Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру турнира. Если несколько игроков забивают одинаковое количество мячей, приз получает игрок, набравший больше результативных передач.

Золотая перчатка 
Приз Золотая перчатка вручается лучшему вратарю турнира.

Награда Fair Play

Примечания

Ссылки 

 История Кубка конфедераций на сайте ФИФА 
 Кубок конфедераций 2009 на сайте ФИФА 
 Кубок конфедераций на soccer-stat.ru
 Кубок конфедераций — отличная репетиция перед Чемпионатом мира 2018. Интервью Родольфо Сааведра

Не существующие ныне международные футбольные турниры